Олександр Олександрович Шлаєн (1932, Київ, Українська РСР, СРСР — 29 червня 2004, Київ, Україна) — український правозахисник, один із засновників Міжнародного антифашистського комітету.

Життєпис

Кар'єра
Працював режисером на кіностудії «Укртелефільм», автор книги «Бабин Яр» (1981, виданої в 1995) і однойменного документального фільму (1991) про гітлерівський геноцид євреїв у Києві часів Німецько-радянської війни.

Боротьба з антисемітизмом та ксенофобією 
На початку 2004 за позовом О. О. Шлаєна була закрита через суд за публікації, що розпалюють ксенофобію та антисемітизм, газета «Сільські вісті», що знаходилася під патронатом Соціалістичної партії України.

Примітки

Посилання  
 Всю свою життя Олександр Шлаєн присвятив боротьбі з фашизмом та антисемітизмом 
 Олександр Шлаєн: «Ми ні за що не відкличемо свій позов» 
 Сильніше часу 
 Неделимое спадщина. Олександр Шлаєн: «Громади підтримують будівництво центру, а " професійні " євреї — немає» 

Українські правозахисники